Ведьмин ясень — ясень обыкновенный в парке Плательского поместья, на территории Жямайтийского национального парка Литвы. Является охраняемым государством объектом ботанического природного наследия (статус памятника природы присвоен в 1960 году). Обхват ствола дерева составляет 730 см, высота — 32 м, ему более 200 лет.

История 
История дерева овеяна легендами, а его название связывается с рассказами о ведьмах, которые сбивали людей с пути. Один из самых известных повествует о женщине, которая возвращалась домой через лес и по злому умыслу ведьмы заблудилась. Она долго бродила в поисках дороги, наконец устала, присела отдохнуть возле ясеня и уснула. Тогда ведьма выхватила из рук женщины каравай, но именно в этот момент закукарекал петух и бесовке пришлось ретироваться. Разозлившись, она метнула хлеб в ясень, тот застрял в дереве и превратился в шишку.

Формирование парка Плательского поместья началось в XIX в. на территории площадью 6,2 га. Парк смешанный, в нём преобладают элементы пейзажного парка: аллеи, извилистые дорожки, лужайки неправильной формы. На территории парка находятся два небольших пруда, фундамент сгоревшей усадьбы. Деревья в основном местных пород: ясени, клёны, липы, грабы, рябины. Большинство из них крупных размеров. Помимо Ведьминого ясеня, в парке растёт так же хорошо известная Плательская липа.

Летом 2008 г. во время бури сломался самый толстый центральный ствол Ведьминого ясеня. Помощь дереву оказал знаменитый чешский арборист Мартин Немец.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Dvaro svirnas

Памятники природы Литвы
Жемайтийский национальный парк
Знаменитые деревья Литвы